Aici este o listă completă de Wikipedii existente în diferite limbi, cu excepția celor care sunt în fază de probă.

Liste Wikipedia